

Sigle 
 Ordo Carmeli (OC, OCarm)
 Orange County – contea della California (Stati Uniti)
 Ordo Confermationis
 Condrite ordinaria, un tipo di meteorite rocciosa

Codici 
 OC – codice vettore IATA di PGA Express
 oc – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua occitana
 OC – codice ISO 3166-2:MD di Ocnița (Moldavia)

Musica 
 O.C. – rapper statunitense

Sport 
 OC – nelle statistiche di vari sport, record oceaniano

Televisione 
 The O.C. – serie televisiva statunitense

Wrestling 

 The O.C. – stable attiva in WWE

Altro 
 Oc – nome di un giorno del calendario maya
 OC – vecchia targa automobilistica di Olomouc (Repubblica Ceca)
 Gas OC – tipo di gas lacrimogeno
 La lingua d'oc o occitano e il suo paese, l'Occitania
 OC – nelle fandom, un personaggio originale (original character) introdotto nella fiction